

Prénom ou patronyme 
Adalsinde est un prénom féminin désuet, fêté le 25 décembre.

Adalsinde peut être aussi un patronyme.

Variantes et dérivés 
On rencontre la variante Cyndie.

Saintes chrétiennes

Sainte catholique 
 Adalsinde, fille de sainte Rictrude et de saint Adalbade, abbesse à l'abbaye de Marchiennes dans le diocèse d'Arras, dont la prieure était sa sœur, sainte Eusébie ; fêtée le 25 décembre

Sainte orthodoxe 
 Adalsinde († vers 650), religieuse, sœur de saint Waldalène de Bèze ; fêtée le 15 mai

Références